Tyler steht für:

 Tyler (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Tyler (Vorname) – zu Trägern dieses Vornamens siehe dort
 Tyler (Band), österreichische Alternative-Rock-Band
 Tyler Industrial Mouldings, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Tyler-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tyler (Alabama)
 Tyler (Florida)
 Tyler (Kansas)
 Tyler (Kentucky)
 Tyler (Maryland)
 Tyler (Minnesota)
 Tyler (Mississippi)
 Tyler (Missouri)
 Tyler (New Hampshire)
 Tyler (North Dakota), im Richland County
 Tyler (Oklahoma)
 Tyler (Pennsylvania)
 Tyler (Texas)
 Tyler (Washington)
 Tyler (West Virginia)
 Tyler Crossroads (Alabama)
 Tyler Crossroads (South Carolina)
 Tyler Forks (Wisconsin)
 Tyler Gardens (Virginia)
 Tyler Heights (Maryland)
 Tyler Heights (West Virginia)
 Tyler Hill (Pennsylvania)
 Tyler Lake Heights (Connecticut)
 Tyler Mountain (West Virginia)
 Tyler Park (Virginia)

Siehe auch:
 Tyler County
 Tylor
 Teiler, Teyler, Theiler